Бешенство:

 Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое рабдовирусами.
 Бешенство — буйная ярость.
 «Бешенство» — роман польского писателя Кристиана Балы, написанный в 2003 году.
 «Бешенство» — фильм ужасов режиссёра Дэвида Кроненберга.